Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2010 vond plaats van 10 tot en met 16 januari in de Australische plaats Hobart. Het was de zeventiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als vierde geplaatste Oekraïense Aljona Bondarenko het toernooi nadat ze in de finale het tweede reekshoofd, de Israëlische Shahar Peer, in twee sets versloeg. Bondarenko schakelde eerder in de halve finale van het toernooi ook al het eerste reekshoofd Anabel Medina Garrigues uit. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Chuang Chia-jung/Květa Peschke door in de finale een ander ongeplaatst duo Chan Yung-jan/Monica Niculescu te verslaan met 3-6, 6-3 en [10-7].

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart
Hobart 2010